Whittemore (Michigan)
Whittemore (Iowa)

Desambiguações de topônimos